Llanquihue – comune della regione di Los Lagos
 Llanquihue – fiume della regione di Los Ríos
 Lago Llanquihue – lago della regione di Los Lagos
 Provincia di Llanquihue – provincia della regione di Los Lagos